Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Mariano Hood 7-5, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 André Sá (secondo turno)
 Nicolás Massú (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)

 Laurence Tieleman (primo turno)
 Agustín Calleri (Campione)
 James Sekulov (secondo turno)
 Federico Browne (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2000